Der Luxemburger Fußballpokal der Damen () ist der nationale Pokalwettbewerb für Frauen-Vereinsmannschaften des luxemburgischen Fußballverbands FLF (Fédération Luxembourgeoise de Football). Dieser Wettbewerb wird seit der Saison 2001/2002 ausgespielt, wobei ab der 1. Runde jede Mannschaft des Landes aufeinander treffen kann. Der Finalort ist in jeder Saison unterschiedlich.

Die Endspiele im Überblick 

Rekorde:
 Meiste Titel: FC Mamer 32 & FC Jeunesse Junglinster (je 6 Titel)
 Meiste Titel in Folge: FC Mamer 32 (5 Titel, 2005–2009)

Supercoupe de Luxembourg Féminine 
Am 7. September 2019 wurde auch erstmals der Superpokal der Damen zwischen Meister und Pokalsieger ausgetragen.

Rekorde:
 Meiste Titel: RFC Union Luxemburg (1 Titel)

Weblinks 
 Statistiken zum Wettbewerb
 Aufstellungen und Daten der Finalspiele seit 2007/08

Siehe auch 
 Luxemburger Fußballpokal

Fußballwettbewerb in Luxemburg
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften
Frauensport in Luxemburg